Ця стаття містить інформацію про стадію плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА 2017/2018.

У плей-оф візьмуть участь 16 клубів, що зайняли перші два місця в групах на груповому етапі. Матчі плей-оф розпочнуться 13 лютого 2018 року і закінчаться 2 травня. Фінальний матч Ліги чемпіонів пройде 26 травня на Олімпійському стадіоні в Києві.

Зазначений час матчів: до 24 березня включно — центральноєвропейський час (CET, UTC+1), після цього — центральноєвропейський літній час (CEST, UTC+2).

Жеребкування 
Жеребкування команд було проведене в Ньйоні 11 грудня 2017 року о 12:00 за центральноєвропейським часом

При жеребкуванні 1/8 фіналу вісім переможців груп є сіяними, а вісім команд, що зайняли другі місця, — відповідно, несіяні. На цій стадії команди з однієї групи або однієї країни були розведені. Починаючи з 1/4 фіналу, команди з однієї групи або країни можуть зіграти один з одним.

Формат 
Кожен раунд плей-оф, окрім фіналу, грається в два матчі, вдома і на виїзді. Команда, яка забиває більше голів за сумою двох матчів, проходить до наступного раунду. Якщо сумарна кількість голів є рівною, застосовується правило виїзного гола, тобто команда, яка забила більше голів на виїзді, проходить до наступного раунду. Якщо цей показник також рівний, то команди грають тридцять хвилин додаткового часу. Правило правило виїзного гола застосовується і під час додаткового часу, тобто, якщо в ході додаткового часу були забиті голи, але сумарних рахунок залишається рівним, то команда гостей проходить до наступного раунду, оскільки забила більше голів на виїзді. Якщо ж у додатковий час голів не було забито, переможець двобою визначається в серії пенальті. У фіналі, що проводиться у форматі одного матчу, якщо рахунок рівний, то призначається додатковий час, після чого серія пенальті, якщо рахунок залишається рівним.

Учасники

Сітка турніру

1/8 фіналу 
Жеребкування відбулося 11 грудня 2017 року

Перші матчі відбулися 13-14 та 20-21 лютого, матчі-відповіді — 6-7 та 13-14 березня 2018 року.

|}

Матчі

1/4 фіналу 
Жеребкування чвертьфіналів відбулося 16 березня 2018 року, 12:00 CET, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, Швейцарія.

Перші матчі пройшли 3 та 4 квітня, а другі — 10 та 11 квітня 2018 року.

|}

Матчі

1/2 фіналу 
Жеребкування півфіналів відбулося 13 квітня 2018 року, 12:00 за адресою CEST, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, Швейцарія.

Вперше з сезону 2009/10 усі чотири команди-півфіналістки представляють різні країни

Перші матчі пройдуть 24 і 25 квітня, а другі — 1 та 2 травня 2018 року.

|}

Матчі

Фінал 

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року пройшов на НСК «Олімпійському» у Києві 26 травня 2018 року. Номінально «домашня» команда фіналу (для адміністративних цілей) була визначена додатковим жеребкуванням, проведеним після півфіналів.

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Чемпіонів на офіційному сайті УЄФА 

Ліга чемпіонів УЄФА 2017—2018